Белянки настоящие  — подсемейство белянок. Около 700 видов.

Описание 
Бабочки преимущественно белой окраски, реже окраска бежевая жёлтая или ярко-оранжевая. Размах крыльев до 8 см.

Систематика 
Подсемейство включает 60 родов, которые распределяются по шести трибам. В пределах трибы Pierini выделяется три подтрибы.

 Триба Elodinini Braby, 2014
 
 Триба Leptosiaini Braby, 2014
 
 Триба Nepheroniini Braby, 2014
 
 
 Триба Teracolini Reuter, 1896
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Anthocharidini Scudder, 1889
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Pierini Swainson, 1820
 подтриба Appiadina Kusnezov, 1921
 
 
 
 
 подтриба Pierina Swainson, 1820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 подтриба Aporiina Chapman, 1895

Примечания

Ссылки 
 Рода на страничке ftp.fi.xemacs.org
 Explore the Tree of Life 
 BugGuide Subfamily Pierinae — Whites

Белянки
Подсемейства насекомых